Der bwin World Cup of Darts 2015 war ein Major-Turnier der Professional Darts Corporation und wird vom 11. bis zum 14. Juni 2015 in der Eissporthalle Frankfurt gespielt. Beim World Cup of Darts tritt pro Nation eine Mannschaft aus zwei Spielern an. Es spielen immer die zwei bestplatzierten Spieler einer Nation.

Im Finale setzte sich das Team aus England knapp mit 3:2 gegen Schottland durch und holte damit ihren 3. Titel.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Teams bestehend aus je zwei Spielern teil. In der ersten Runde wurden dabei ausschließlich Doppel gespielt. Sieger des Spiels war das Team, welchem es zuerst gelang, insgesamt fünf Legs für sich zu entscheiden.

Ab dem Achtelfinale wurden dann zunächst zwei Einzel und – wenn nötig – ein abschließendes Doppel ausgetragen. Jedes gewonnene Match brachte hierbei einen Punkt. Wer die meisten Punkte gewann, zog in die nächste Runde ein.

Im Finale wurden die Anzahl der zu erspielenden Punkte auf 3 erhöht. Zunächst wurden also zwei Einzel ausgetragen, bevor im Doppel bereits ein 3:0-Endstand festgemacht werden konnte. Sollte dies nicht gelingen wurden maximal noch zwei weitere Einzel ausgespielt, bis ein Team die drei Punkte erreichte.

Ab dem Achtelfinale wurde Pro Einzel und Doppel im Modus Best of 7 Legs gespielt.

Teilnehmende Nationen

Gesetzte Nationen

Ungesetzte Nationen

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 250.000 ausgeschüttet.

Ergebnisse

Ergebnisübersicht Achtelfinale

Ergebnisübersicht Viertelfinale

Ergebnisübersicht Halbfinale

Ergebnisübersicht Finale

Weblinks 
 Informationen auf dartn.de
 Ergebnisse auf Darts1.de

2015
Dartveranstaltung 2015
Dartwettbewerb in Frankfurt am Main